Die 1. Bundesliga Pool 2008/09 war die 19. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 22. November 2008 und endete am 3. Mai 2009. Der BC Sindelfingen wurde erstmals Deutscher Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelwertung 
In der Einzelwertung belegten Benjamin Baier, Jörn Kaplan und Marco Tschudi vom BC Sindelfingen mit jeweils 22:6 Partien den ersten Platz.

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2008/09 auf billardligen.de

Quellen 

2008
Poolbillardveranstaltung 2008
Poolbillardveranstaltung 2009